Sphaerophoma är ett släkte av svampar. Sphaerophoma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sphaerophoma